Holms kyrka kan syfta på:

Holms kyrka, Uppland – en kyrkobyggnad i Bålsta i Uppsala stift, Sverige
Holms kyrka, Halland – en kyrkobyggnad i Halmstad i Göteborgs stift, Sverige
Holms kyrka, Dalsland – en kyrkobyggnad i Mellerud i Karlstads stift, Sverige
Holms kyrka, Medelpad – en kyrkobyggnad i Liden i Härnösands stift, Sverige